Het Volkstheater Frans Boermans is een Venlose stichting zonder winstoogmerk met als doel theatervoorstellingen in het plaatselijke dialect te organiseren naar de ideeën van Frans Boermans.

Over de naamgever 
Frans Boermans (8 juni 1917- 11 maart 1999) behoort tot de top van de Limburgse dichters en schrijvers. Zijn grote wens bracht hij naar voren met de woorden: Euveriges bin ik van meining, det d’r in Venlo ’n klein Noord-Limburgs streektheaterke mót kómme wao-in allein dialekstökker waere gespeuld. (Overigens ben ik van mening, dat er in Venlo een klein Noord-Limburgs streektheater moet komen waarin alleen dialectproducties worden gespeeld.)

Hommage 
In 2004 gaf Dialectvereniging Veldeke Venlo gehoor aan de wens van Boermans en kwam met een eerste aanzet voor de oprichting van het Volkstheater. Vooral verhalen uit het verleden van Venlo zijn een belangrijke bron voor de stichting. Deze verhalen komen veelal tot stand dankzij Venlose schrijvers zoals Wiel Hermans, Frans Pollux en Sef Peeters.

Voorstellingen 
De stichting organiseerde tot nu toe de volgende acht voorstellingen:
 Heibel op 't Hetje (2004)
 Nova Venlo (2006)
 Ze Kump (2008)
 Sjraar de Clochard (2009-2010)
 Heb geej ouk de Razzeldazzel ? (2011)
 Ein sträötje van niks, die Floddergats (2013)
 't Patternaat (2015)
 't Is maar veur efkes (2017)
 Vraemp geld (2019)

Nederlands toneelgezelschap
Theatercultuur in Venlo